Sajka (Mohačka mikroregija, Mađarska), selo u Baranjskoj županiji u južnoj Mađarskoj
Sajka (Letinjska mikroregija, Mađarska), selo u Zalskoj županiji u jugozapadnoj Mađarskoj